Het seizoen 1989/90 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 2 september 1989 en eindigde op 29 april 1990. 

R. Excelsior Mouscron won in Vierde Klasse A, K. Lyra TSV won in Vierde Klasse B, KSV Mol won in Vierde Klasse C en RFC Tilleur-Saint-Nicolas won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 R. Tilleur FC fuseerde met R. Saint-Nicolas FC en werd RFC Tilleur-Saint-Nicolas.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Vigor Wuitens Hamme (rechtstreeks uit 3A)
 VC Jong Lede (rechtstreeks uit 3A)
 KVV Overpelt-Fabriek (rechtstreeks uit 3B)
 R. Excelsior Virton (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Herentals
 R. Cappellen FC

Brabant
 K. Londerzeel SK
 Wolvertem SC

Limburg
 K. Neeroeteren FC

Oost-Vlaanderen
 VV Eendracht Aalter

West-Vlaanderen
 KVK Ieper

Henegouwen
 FC Farciennes

Luik
 R. Alliance Melen-Micheroux
 RUS Gold Star Liège

Luxemburg
 FC Le Lorrain Arlon

Namen
 AS Hemptinne
 RCS Andenne 60

Noot: RES Jamboise ging op in een fusie met UR Namur (spelende in Derde Klasse). Hierdoor was er een bijkomende promovendus uit Eerste Provinciale Namen.

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Excelsior Mouscron (kampioen 4A)
 K. Lyra TSV (kampioen 4B)
 KSV Mol (kampioen 4C)
 RFC Tilleur-Saint-Nicolas (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 VC Jong Lede (rechtstreeks uit 4A)
 KVK Ieper (rechtstreeks uit 4A)
 FC Lignette (rechtstreeks uit 4A)
 K. Olympia SC Wijgmaal (rechtstreeks uit 4B)
 K. Eendracht VV Genenbos (rechtstreeks uit 4B)
 K. Willebroekse SV (rechtstreeks uit 4B)
 K. Neeroeteren FC (rechtstreeks uit 4C)
 VK Zepperen (rechtstreeks uit 4C)
 K. Zonhoven VV (rechtstreeks uit 4C)
 RUS Gold Star Liège (rechtstreeks uit 4D)
 RCS Libramontois (rechtstreeks uit 4D)
 RC Mormont (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4